Graduation — третий студийный альбом американского исполнителя хип-хопа Канье Уэста, вышел 11 сентября 2007 года на лейбле Roc-A-Fella Records. Запись длилась около двух лет и проходила в разных студиях в США. Обложку для альбома оформил японский иллюстратор Такаси Мураками. Альбом дебютировал под первым номером в US Billboard 200 . Продажи в первую неделю составили  957  000 копий. 50 Cent выпустил свой альбом «Curtis» в этот же день. Такое событие вызвало большой ажиотаж среди музыкального общества.  Конкуренция, привела к хорошим продажам обоих альбомов. «Graduation» получил в целом положительные отзывы от большинства музыкальных критиков и получил «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом», в том числе и первую награду от премии American Music Awards 2008 года в номинации «Лучший рэп/хип-хоп альбом». Альбом был продан в размере 2 166 000 копий в США и был сертифицирован дважды платиновым.

Список композиций 

(*) Сопродюсер

Ссылки 
 
 Hip-hop’s man of two minds , Los Angeles Times 
 The Ego Sessions: Will Success Spoil Kanye West?, New York Times 

Альбомы Канье Уэста
Альбомы Roc-A-Fella Records
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы, спродюсированные Джоном Брайоном
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний